Ла Луз де Сан Мигелито има више значења:

 Ла Луз де Сан Мигелито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Луз де Сан Мигелито, Лос Урбина (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику